Каранза има више значења:

 Каранза, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Каранза (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Каранза, Сан Антонио (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику